Maria (voornaam), een meisjesnaam
 Marieke van Ginneken, een Nederlandse zangeres die door haar deelname aan Idols 1 bekend werd onder de naam Marieke
 Marieke (Jacques Brel), lied van Jacques Brel
 Marieke (standbeeld), een standbeeld ter ere van Jacques Brel